Вальдеоррас (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Эль-Барко-де-Вальдеоррас
 Ла-Руа
 Эль-Больо
 Карбальеда-де-Вальдеоррас
 Лароко
 Петин
 Ла-Вега
 Вильямартин-де-Вальдеоррас
 Рубиана

Районы Оренсе